Francja:
 Riel-les-Eaux – gmina

Osoby:
 Louis Riel – przywódca Metysów
 Sied van Riel – holenderski DJ

Inne:
 riel – waluta Kambodży

Zobacz też:
 Rhiel
 Riehl